Patrophilos () ist der Name von:

 Patrophilos (Koroplast) (1. Jahrhundert), griechischer Koroplast
 Patrophilos von Skythopolis (4. Jahrhundert), arianischer Bischof
 Patrophilos (Bildhauer) (5. Jahrhundert), griechischer Bronzegießer